Choosing to Love: O Amor Como Escolha (BR), Escolhendo Amar (PT), é um livro escrito por Eileen Caddy em parceria com David Earl Platts.

Resumo 
Nesta obra os Autores associam a psicologia, através dos métodos da Psicossíntese, à espiritualidade e colocam à disposição do Leitor técnicas e exercícios onde se ensina a libertação dos medos criados durante a infância e arrastados até à idade adulta. "Devido a experiências dolorosas vividas, muitas pessoas erguem barreiras dentro delas, desenvolvem medos, crenças e padrões de comportamento que mantêm firmes esses obstáculos. Este livro é um convite ao Leitor para fazer uma escolha livre e criteriosa de levar mais amor à sua vida".

Edições 
Esta obra foi editada na sua versão original, em língua inglesa pela editora escocesa Findhorn Press em 1993, revista e reeditada em 2004, integrada na colecção The Findhorn Book of... com o título Learning to Love. Pode ser encontrada em língua portuguesa, inicialmente em edição brasileira com o título de O Amor Como Escolha, editora Triom, em 1995 (tradução de Ruth Cunha Cintra); e posteriormente em edição portuguesa intitulada como Escolhendo Amar, com a chancela Exotéria, em 2008 (tradução de João Félix Galizes).

Ligações externas 
 

Livros de 1993
Amor Escolha